Молодёжное (бывш. ) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 61,8 км перегона  Зеленогорск — Приветненское линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Расположен на северной окраине посёлка одноимённого посёлка Курортного района Санкт-Петербурга.

На платформе останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда.

История 

Станция Vammeljoki была открыта 1 сентября 1916 года, с составе первой очереди линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. Путевое развитие станции составляло три боковых пути: один короткий, два длинных. В 1920-х годах, после обретения Финляндией независимости, здание вокзала станции Ваммельйоки было перенесено  на станцию Пасила, что находится примерно в 3,5 км к северу от центра Хельсинки. Построенный новый вокзал взамен первого до наших дней не сохранился. От него остался заросший гранитный фундамент.

В 1948 году состоялось массовое переименование населенных пунктов Ленинградской области под которое попала бывшая станция Ваммельёки, получив новое наименование «Молодёжная», которое сохранилось до наших дней. Переименование посёлка и станции было утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 г..

Современное состояние 
На 2019 год остановочный пункт оборудован новой заасфальтированной посадочной платформой, установленной поверх старой финской платформы из гранитный блоков. Также установлен новый пассажирский павильон и табличка с названием остановочного пункта. К централизованному освещению подключены светильники, установленные на опоры.

Пассажирское движение 
В настоящий момент через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Зеленогорск — Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Санкт-Петербург — Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Молодёжная на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Молодёжная на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Молодёжная на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Молодёжная на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Молодёжное (Санкт-Петербург)